Нордюр-Тингейар (исл. Norður-Þingeyjarsýsla) — сисла на северо-востоке Исландии в регионе Нордюрланд-Эйстра. Площадь 5380 км², население около 1550 чел. На юго-западе граничит с сислой Сюдюр-Тингейар (Suður-Þingeyjarsýsla), на юго-востоке — с сислой Нордюр-Мула (Norður-Múlasýsla). Крупнейшие населённые пункты — Коупаскер (Kópasker), Рёйфархёбн (Raufarhöfn) и Тоурсхёбн (Þórshöfn). Основное занятие населения — рыболовство и рыбопереработка.

Сислы Исландии